

Sciences et techniques 
 En mathématiques et en physique, le nom Dirac peut faire référence à Paul ou à Gabriel Andrew (voir la section « Patronyme »).
 En informatique, Dirac est un codec vidéo libre.

Patronyme 

 Paul Dirac (1902-1984), un physicien et mathématicien britannique, l'un des pères de la mécanique quantique. Il a notamment donné son nom à 
 plusieurs objets mathématiques :
 l'adjoint de Dirac,
 la distribution de Dirac, (ou fonction δ de Dirac, souvent abusivement désignée, en physique, par l'expression « un dirac »),
 l'équation de Dirac,
 la matrice de Dirac,
 le peigne de Dirac ;
 une constante physique, la constante de Dirac, plus connue sous le nom de constante de Planck réduite,
 un type de particules, les particules de Dirac ;
 Gabriel Andrew Dirac (1925-1984), mathématicien, beau-fils de Paul, un spécialiste de la théorie des graphes. Il a notamment donné son nom à plusieurs théorèmes, dont :
 le théorème de Dirac sur les graphes hamiltoniens,
 le théorème de Dirac sur les graphes cordaux,
 le théorème de Dirac sur les graphes k-connexes.

Toponyme 
 Dirac est une commune de la Charente (région Nouvelle-Aquitaine, France). La famille de Paul et de Gabriel Andrew Dirac en est originaire.